Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 52-es, továbbá 52A, 52I, 52Y, illetve M52-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 52-es busz (Balatonfüred)

 52-es busz (Budapest)megszűnt
 52A busz (Budapest)megszűnt
 52Y busz (Budapest)megszűnt

 52-es busz (Kecskemét)

 52-es busz (Pécs)

 52-es busz (Salgótarján, 2012–2016)megszűnt

 52-es busz (Szeged)megszűnt
 M52-es busz (Szeged)megszűnt

 52-es busz (Tatabánya)
 52I busz (Tatabánya)

 52-es busz (Vác)megszűnt